Without Mercy – film del 1925 diretto da George Melford
 Without Mercy – film del 2005 diretto da Ralph Server